Радомир Поповић (Сремски Карловци, 21. јул 1929 — Београд, 28. април 2013) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1955. || Њих двојица || /
|-
| 1956. || -{Goubbiah, mon amour}- || Петер 
|-
| 1956. || Потрага || /
|-
| 1958. || Госпођа министарка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1965. || Инспектор || /
|-
| 1966. || Штићеник || Даскаловић
|-
| 1967. || Дим || /
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха ТВ филм || /
|-
| 1968. || У раскораку || Гост у кафани
|-
| 1968. || Делије || /
|-
| 1969. || Рађање радног народа ТВ серија || Професор И
|-
| 1969. || Подвала ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Бурдуш || /
|-
| 1970. || -{The Twelve Chairs}- || /
|-
| 1970. || Србија на Истоку ТВ филм || Трговац
|-
| 1970 1971. || Леваци ТВ серија || Човек у возу / Љупчетов професор
|-
| 1971. || Цео живот за годину дана ТВ серија || Радни колега
|-
| 1971. || Нирнбершки епилог ТВ филм || Бранилац
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1972. || Мајстори ТВ серија || Раде
|-
| 1973. || Позориште у кући ТВ серија || Гост на матури
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша ТВ филм || Службеник (као Раде Поповић)
|-
| 1974. || Црна листа ТВ филм || Тони (као Раде Поповиц)
|-
| 1974 1975. || Отписани ТВ серија || Цинкарош
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1975. || Живот је леп ТВ серија || Максимовић
|-
| 1976. || Мурталов случај ТВ кратки филм || Конобар
|-
| 1978. || Тигар || /
|-
| 1978. || Није него || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Врућ ветар ТВ серија || Судски извршитељ
|-
| 1981. || Светозар Марковић ТВ серија || /
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|-
| 1981. || Дечко који обећава || Ортопед
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Комшија Јованов
|-
| 1982. || Сабињанке ТВ филм || Рецепционер (као Раде Поповић)
|-
| 1985. || Коштана ТВ филм || Марко (као Раде Поповић)
|-
| 1987. || Последња прича ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1991. || Апис ТВ филм || Аустро-угарски посланик (као Раде Поповић)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Умрли 2013.
Српски глумци
Југословенски глумци
Карловчани (Сремски Карловци)